Overland est une ville du Missouri (États-Unis).

 Amanda Overland (née en 1981), patineuse de vitesse sur piste courte canadienne.
 Arnulf Øverland (1889-1968), poète norvégien.
 Kevin Overland (née en 1981), patineur de vitesse canadien, frère d'Amanda.

Overland peut aussi désigner :
 Overland est un train de voyageurs en Australie.
 , société américaine de protection de données informatiques.
 Overland un jeu vidéo de survie.